Північної Македонії з футболу 2022—2023 — 31-ий сезон вищого дивізіону Північної Македонії з футболу. Чемпіонат стартував 6 серпня 2022 року, а фінішує 14 травня 2023 року. Шкупі захищає титул чемпіона.

Клуби 
Лігу поповнили Побєда та Сілекс. 

«Ренова» знялась із змагань перед початком сезону через фінансові проблеми.

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–22 тури

23–33 тури

Примітки

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Північної Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія
2022 у спорті Північної Македонії
2023 у спорті Північної Македонії